Carlo Castelletti – calciatore italiano, di ruolo mediano
 Cristoforo Castelletti (m. 1596), drammaturgo e poeta italiano
 Giulio Nicolò Prinetti Castelletti (1851-1908), imprenditore e politico italiano
 Mimì Prinetti Castelletti (1928-2019), scrittrice italiana 
 Sergio Castelletti (1937-2004) – allenatore di calcio e calciatore italiano
 Villa Castelletti, a Signa

Pagine correlate 
 Castelli